Еврейский музей — название нескольких музеев:
 Еврейский исторический музей (Амстердам)
 Еврейский Музей Австралии
 Еврейский музей в Берлине
 Еврейский музей Бельгии
 Еврейский музей (Бухарест)
 Еврейский музей «Галиция»
 Еврейский музей и центр толерантности (Москва)
 Еврейский музей в Мюнхене
 Еврейский музей (Нью-Йорк)
 Еврейский исторический музей (Сент-Джон)
 Государственный еврейский музей Виленского Гаона (Вильнюс)